La Galère est le titre de plusieurs œuvres :
 La Galère, série télévisée québécoise
 La Galère, poème de Jean Genet (1961)
 La Galère, journal de rue de Trois-Rivières.
 La Galère, attraction à sensation du Parc Astérix

Homonymie de titre